Eiderstedt – półwysep w Niemczech
 Eiderstedt – urząd w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland